Azimov ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulla Azimov, usbekischer Turner
 Aziz Azimov (* 1981), usbekischer Fußballschiedsrichter
 Hojiakbar Azimov, usbekischer Badmintonspieler
 Khamzat Azimov († 2018), tschetschenischer islamistischer Attentäter, siehe Anschlag in Paris am 12. Mai 2018
 Murotjon Azimov (* 1976), usbekischer Jurist und Politiker
 Nozimjan Azimov, usbekischer Boxer
 Rustam Sodiqovich Azimov (* 1958), usbekischer Politiker, Finanzminister, stellvertretender Ministerpräsident Usbekistans

Siehe auch:
 Asimow
 Asimov (Begriffsklärung)